De naam Andrea is gebruikt voor 2 (sub)tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan.

Subtropische storm Andrea (2007)
Tropische storm Andrea (2013)